Copernicano puede hacer referencia a:

 Sistema copernicano, teoría heliocéntrica.
 Giro copernicano o Revolución de Copérnico, revolución científica iniciada en el siglo XVI.
 Principio copernicano, principio cosmológico.
 Período Copernicano, escala de tiempo geológico lunar.